Buena Fe puede referirse a:

 Buena Fe (dúo), dúo procedente de la  mayor de las antíllas, Cuba; compuesto por Israel Rojas Fiel, quien además de vocalista y líder es compositor de todos los temas del grupo, y Yoel Martínez, guitarrista y voz segunda.
 Buena Fe (ciudad), ciudad ecuatoriana de la Provincia de Los Ríos, cabecera del cantón homónimo.
 Principio de buena fe, es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta